Det har funnits flera personer med namnet Axel Jansson, se

Axel Jansson (socialdemokrat), socialdemokratisk riksdagspolitiker
Axel Jansson (kommunist), kommunistisk riksdagspolitiker
Axel Jansson (skytt), skytt